Я́блочков (Я́блочкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Яблочков, Даниил Моисеевич — воевода (XVII в.)
 
 Яблочков, Михаил Тихонович (1848—1906) — русский историк и генеалог.
 Яблочков, Павел Николаевич (1847—1894) — русский электротехник и изобретатель.
 Яблочков, Тихон Михайлович (1880—1926) — русский юрист, профессор.

 Яблочкова, Елизавета Никитична (1771—1843) — русская писательница.

См. также 
 Яблочковы
 Улица Яблочкова

Примечания